Сніги — село, Харківська область, Золочівський район, Золочівська селищна рада
 Сніги — селище, Харківська область, Золочівський район, Одноробівська сільська рада